Stremţ ili Geoagiu je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Alba, pritoka rijeke Moriš (Mureş). Pritoke su joj rijeke Valea Cheii, Pârâul Topliţei, Valea Pâraielor, Valea Uzei, Valea Mânăstirii, Mogoşu, Pleşa, Valea Ivăşcanilor, Pârâul Vulturilor, Pârâul Cuţitelor, Bodil, Valea Şicanelor, Obârşia. 

Rijeke Rumunjske